Пиксис — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пиксис, Фридрих Вильгельм (1785—1842) — немецкий скрипач и музыкальный педагог, брат Иоганна Пиксиса.
 Пиксис, Иоганн Петер (1788—1874) — немецкий пианист и композитор, брат Фридриха Пиксиса.